Christian Hersleb Horneman kan syfta på bland andra:

 Christian Hersleb Horneman (1781-1860), norsk jurist och politiker
 Christian Hersleb Horneman (1855-1939), norsk ingenjör och järnvägsman